Slovo světlík má více významů:
místní jméno
 Světlík (okres Český Krumlov) – obec v okrese Český Krumlov
 Světlík (Horní Podluží) – část obce Horní Podluží v okrese Děčín
 Světlík (přírodní rezervace) – rybník, přírodní rezervace v okrese Děčín
 Světlík (České Budějovice) – opuštěný dvůr v okrese České Budějovice
 Světlík (518 m) – vrchol východně od Pacova v okrese Svitavy

součást stavby
 střešní světlík – krytý prosvětlovací otvor ve střeše
sklepní světlík, též anglický dvorek – umožňuje přívod světla a vzduchu do oken umístěných pod úrovní okolního terénu
světlík (šachta) – osvětlovací či větrací šachta v budovách

rostlina
 světlík (rod) (Euphrasia) – rod rostlin z čeledi zárazovité
 světlík lékařský (Euphrasia officinalis, syn. Euphrasia rostkoviana) 

součást fotoaparátu
 světlík (fotoaparát) – průhled, umožňující pohled na matnici v některých zrcadlovkách

příjmení osob
 viz Světlík (příjmení)

Externí odkazy